Turan (godin), een Etruskische godin
Toeranisme, politiek toekomstbeeld waarin Altaïsche volkeren verenigd worden
Toeran (gebied), een historisch gebied in Centraal-Azië
Toeran (stad), stad in Rusland
Turán, druivenras
40 M Turan I, Hongaarse tank